Josef Erni ist der Name folgender Personen:

* Josef Erni (Politiker, 1811) (1811–1882), liechtensteinischer Pfarrer und Politiker
 Josef Erni (Politiker, 1827) (1827–1907), Schweizer Politiker (KK)